2-hydroxybutaanzuur, een vroege marker voor diabetes gerelateerde aandoeningen
 3-hydroxybutaanzuur, een van de ketolichamen
 4-hydroxybutaanzuur, of GHB

Naast hydroxybutaanzuur wordt (chemisch) soms ook de naam hydroxyboterzuur gebruikt, in het medisch/biologisch vakgebied is het gebruikelijk om van hydroxybutanoaat of hydroxybutyraat te spreken.